La Copa del Món de futbol sub-20 de 2013 (en turc: 2013 FIFA U-20 Dünya Kupası) fou la dinovena edició de la Copa del Món de futbol sub-20 organitzada per la FIFA. Es disputà a Turquia entre el 21 de juny i el 13 de juliol de 2013.

Candidatures 
A partir del 17 de gener de 2011 ja no s'acceptaven més candidatures. Tres països van interessar-se a ser l'amfitrió del torneig.
  Emirats Àrabs Units
  Turquia
  Uzbekistan
Zimbabwe inicialment també s'interessà, però abans de l'elecció de l'amfitrió retirà el seu interès i conseqüentment no va oficialitzar la seva candidatura.

Estadis

Classificació

Primera fase

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Segona fase

Classificació final

Referències

Vegeu també 
 Copa del Món de Futbol Sub-17 de 2013

Enllaços externs 
  Pàgina web oficial de la Copa del Món de futbol sub-20 

Competicions futbolístiques a Turquia
Competicions futbolístiques del 2013
Competicions de la FIFA
Competicions futbolístiques de joves fins als 21 anys